Немецкие подводные лодки
U-151 (1917)

U-151 (1940)